Název Dušníky, který odkazoval na to, že vesnice sloužila jako záduší, má více sídel:

 1. Dušníky – obec v okrese Litoměřice
 2. Dušníky – český název města Duszniki-Zdrój v Kladsku (Polsko)
 3. Dušníky (Obříství) – část obce Obříství, vesnice u Labe jižně od Mělníka
 4. Dušníky (Rudná) – katastrální území Dušníky u Rudné města Rudná v okrese Praha-západ
 5. Dušníky nad Vltavou – část obce Všestudy, vesnice jihozápadně od Mělníka
 6. Daleké Dušníky – obec cca 14 km severovýchodně od Příbrami, jižně od Dobříše
 7. Trhové Dušníky – obec v severním sousedství města Příbrami

Související články 
 Dušník